Petrovsk může být:

 Petrovsk (Saratovská oblast) – město v Saratovské oblasti v Rusku
 Petrovsk-Zabajkalskij – město v Zabajkalském kraji v Rusku
 Machačkala – město v Dagestánu v Rusku, v letech 1857–1921 nazývané Petrovsk-Port